Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1954 kam es bei den Langlaufbewerben der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

10 km 

Datum: 21. Februar 1954

Teilnehmer: 43 genannt; 42 gestartet; 2 gewertet;

Weltmeisterin 1952: 

Die 42 Läuferinnen starteten bereits, als die Herren auf ihren 50 Kilometern noch unterwegs waren. Das Rennen entwickelte sich zu einem schweren Kampf zwischen den sowjetischen und den finnischen Teilnehmerinnen. Kosyrewa ging auf der ersten Streckenhälfte klar in Führung und distanzierte Maslennikowa um 25, Rantanen um 40 und Leontjewa um 45 Sekunden. Rantanen und Hietamies holten aber stark auf, so dass Kosyrewa hart kämpfen musste, um den Sieg zu retten.

Quellen 
 1954 VM Falun, Generalprotokoll - Official List of Results, s. 32
 FIS 21-02-1954, Offizielle Rangliste, 10 km Langlauf, Damen
 Sovjet og Finland dominerte damelangrennet i Falun, Sportsmanden (norwegisch) vom 25. Februar 1954, s. 7, in Deichmanske bibliotek, Oslo

3 × 5 km Staffel 

Datum: 17. Februar 1954

Neu im Weltmeisterschafts-Programm

Es starteten 7 Nationen zum ersten Staffel-Titelkampf der Frauen. Den Dreierteams wurde eine mittelschwere Strecke vorgesetzt, die aber bei dem großen Einsatz auf einer relativ kurzen Distanz doch große Anforderungen stellte. Fast bis aufs Zielband wogte ein scharfes Duell zwischen der UdSSR und Finnland. Die Finninnen gingen in Führung, die zweite russische Läuferin gelangte an die Spitze und die Schlussläuferin konnte den Vorsprung für die Sowjetunion auf 25 Sekunden noch ausbauen.

Quellen 
 1954 VM Falun, Generalprotokoll - Official List of Results, s. 22
 Torsdagsrunden: V.M. med sløyfer i håret, Sportsmanden (norwegisch) vom 18. Februar 1954, s. 5, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sovjet vant damestafetten, Sportsmanden (norwegisch) vom 18. Februar 1954, s. 9, in Deichmanske bibliotek, Oslo

Einzelnachweise 

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb
Sportveranstaltung in Falun
Sportveranstaltung 1954